Сан Педро Синијуви има више значења:

 Сан Педро Синијуви (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Синијуви (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику